Людмила Сорокина:
 Сорокина, Людмила Андреевна (1944—1998) — музейный работник, педагог.
 Сорокина, Людмила Иосифовна — депутат Верховного Совета СССР 3 созыва.